Seid est une transcription possible de l'arabe Sayyid et un équivalent de Sid.

À ce titre, il entre dans l'appellation de personnalités :
 Seid Yesuf, politicien éthiopien
Est employé comme prénom :
 , pharmacologue yougoslave
 Seïd Khiter, footballeur français
 , bosniaque
 Seid Rustemov, compositeur azéri
Ou bien il est devenu patronyme :
 , ministre érythréen
 , coureuse de marathon éthiopienne
 , joueuse de badminton allemande
 Joseph Brahim Seid, tchadien
 Salhadin Seid, footballeur éthiopien
 Sattar Seid, fondeur iranien

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme